Osoby o nazwisku Heller
 Andreas Heller – niemiecki architekt
 André Heller – brazylijski siatkarz
 Aron Heller – amerykański dziennikarz
 Bartosz Heller – polski dziennikarz i komentator sportowy
 Binem Heller – polski poeta
 Florian Heller – niemiecki piłkarz
 Grażyna Kubica-Heller – polska socjolożka
 Hans Heller (właśc. Hans Jürgen Heller) – niemiecki aktor
 Hersz Luzer Heller – działacz społeczny, poseł na Sejm I i II kadencji
 Jom Tow Heller (właśc. Gerszon Saul Jomtow Lipman Heller) – talmudysta
 Joseph Heller – pisarz amerykański
 Ludwik Heller – polski kompozytor, antreprener teatralny
 Marcel Heller – niemiecki piłkarz
 Michael Heller – zbrodniarz hitlerowski
 Michaił Heller, (pseud. Adam Kruczek) –  rosyjski historyk, intelektualista i badacz historii ZSRR i Rosji
 Michał Kazimierz Heller – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych
 Siegfried Heller – komendant VI Okręgu Cmentarnego Tarnów
 Stanisław Heller – ujednoznacznie
 Stefan Karol Franciszek Heller – dyplomata, uczestnik wojny obronnej 1939
 Stephen Heller – węgierski kompozytor i pianista
 Walter Heller – amerykański ekonomista
 Władysław Eugeniusz Heller (1895–1943) – pułkownik dyplomowany obserwator Wojska Polskiego
 Władysław Heller (1890–1946) – polski radiotechnik
 Władysław Heller (1936–2005) – polski trener siatkówki

Inne
 Heller – rzeka w Niemczech
 Heller – francuski producent modeli plastikowych
 Heller – dawna waluta Liechtensteinu